„Вуков Видео Буквар” је југословенска телевизијска серија снимљена 1992. године.

Епизоде

Улоге 

|-
|Вук Бојовић || Лично (непознат број епизода)
|-
|Драгана Ћирић || (непознат број епизода)
|-
|Љиљана Чубрић || Лично (непознат број епизода)
|-
|Светислав Јанковић || Вук Караџић (непознат број епизода)
|-
|Лара Лебедински || (непознат број епизода)
|-
|Драшко Малиџан || Лично (непознат број епизода)
|-
|Жика Миленковић || (непознат број епизода)
|-
|Ненад Ненадовић || (непознат број епизода)
|-
|Слободан Бода Нинковић || (непознат број епизода)
|-
|Александра Симић || (непознат број епизода)
|-
|Марко Стјеља || (непознат број епизода)
|-
|Весна Тривалић || (непознат број епизода)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision">

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Српске серије